Chloris (także Meliboja, gr.  Melíboia,  Chlōris, z gr. Zielona, łac. Meliboea, Chloris) – w mitologii greckiej królowa Pylos.

 Drzewo genealogiczne Chloris

Uchodziła za córkę króla Amfiona z Orchomenos i Niobe. Była najmłodszym dzieckiem pary królewskiej. Para ta doczekała się siedmiu synów i siedmiu córek. Potomstwo to zwano Niobidami. Ich matka była z nich bardzo dumna, wręcz pyszniła się tak licznym i urodziwym potomstwem. Doszło do tego, że zaczęła szydzić z Leto, matki dwojga dzieci: Apollona i Artemidy. W zemście bliźnięta zabiły dzieci Niobe, pozostawiwszy przy życiu jedynie Chloris i Amyklasa. Patrząc na śmierć swego rodzeństwa, ocalała dziewczynka zzieleniała ze strachu i stąd wzięło się jej imię, oznaczające po grecku Zielona.

Chloris wyszła za Neleusa, króla Pylos. Urodziła mu dwunastu synów i jedną córkę, którą nazwano Pero. Synów Chloris spotkał w większości smutny los. Heros Herakles po zabójstwie Ifitosa zwrócił się do Neleusa o oczyszczenie go z tej zbrodni. Władca Pylos nie zgodził się. Rozgniewany syn Zeusa zabił wszystkich jego synów oprócz Nestora, który został po ojcu królem Pylos.

 Potomkowie Chloris

Zobacz też 

 Niobidzi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Królowe w mitologii greckiej